Сезон ВНБА 2021 — стал 25-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), по окончании которого чемпионом, в первый раз, стала команда «Чикаго Скай».

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, столько же сколько и в прошедшем. Из-за пандемии COVID-19 драфт ВНБА 2021 года прошёл 15 апреля, в четверг, в доме комиссионера ВНБА Кэти Энгельберт, расположенном в Беркли-Хайтс (штат Нью-Джерси). Под первым номером на нём командой «Даллас Уингз» была выбрана центровая Чарли Коллиер из Техасского университета в Остине. Под вторым номером на этом драфте менеджмент «Далласа» выбрал центровую Авак Куиэр, выступающую в чемпионате Италии за клуб «Виртус Эйрин Рагуза».

Регулярный сезон стартовал 14 мая матчем между командами «Нью-Йорк Либерти» и «Индиана Фивер», в котором «Либерти» в тяжелейшей борьбе победили со счётом 90:87. 14 июля на Микелоб Ультра-арене в Лас-Вегасе вместо традиционного матча всех звёзд состоялась выставочная встреча, в которой звёзды ВНБА переиграли олимпийскую сборную США со счётом 93:85. MVP этого матча была признана Арике Огунбовале, разыгрывающая «Даллас Уингз», которая за 26 минут, проведённых на площадке, набрала 26 очков за сборную звёзд ВНБА. Регулярный сезон в этом году завершился 19 сентября, MVP которого была признана форвард команды «Коннектикут Сан» Джонквел Джонс. Наставник клуба «Коннектикут Сан», Курт Миллер, был признан тренером сезона, а Микаэла Оньенвере, 6-й номер драфта из «Нью-Йорк Либерти» — новичком года. Официально сезон 2021 года завершился 17 октября, когда клуб «Чикаго Скай» обыграл в четвёртом матче финальной серии до трёх побед клуб «Финикс Меркури», а MVP финала была признана свингмен «Скай» Кали Коппер.

Регулярный чемпионат

Таблица по конференциям 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Общая таблица чемпионата 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок ВНБА: Джонквел Джонс, Коннектикут Сан
 Самый ценный игрок финала: Кали Коппер, Чикаго Скай
 Новичок года ВНБА: Микаэла Оньенвере, Нью-Йорк Либерти
 Лучший оборонительный игрок: Сильвия Фаулз, Миннесота Линкс
 Лучший шестой игрок ВНБА: Келси Плам, Лас-Вегас Эйсес
 Самый прогрессирующий игрок: Брайонна Джонс, Коннектикут Сан
 Приз за спортивное поведение: Ннека Огвумике, Лос-Анджелес Спаркс
 Приз за лидерские качества: 
 Менеджер года: Дэн Падовер, Лас-Вегас Эйсес
 Тренер года: Курт Миллер, Коннектикут Сан

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Брианна Стюарт (Шторм)
 Ф Джонквел Джонс (Сан)
 Ц Бриттни Грайнер (Меркури)
 З Джуэл Лойд (Шторм)
 З Скайлар Диггинс (Меркури)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Эйжа Уилсон (Эйсес)
 Ф Тина Чарльз (Мистикс)
 Ц Сильвия Фаулз (Линкс)
 З Арике Огунбовале (Уингз)
 З Кортни Вандерслут (Скай)

 Сборная новичков:
 Микаэла Оньенвере (Либерти)
 Диди Ричардс (Либерти)
 Чарли Коллиер (Уингз)
 Дейна Эванс (Скай)
 Эйри Макдональд (Дрим)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Брианна Тёрнер (Меркури)
 Джонквел Джонс (Сан)
 Сильвия Фаулз (Линкс)
 Бриттни Сайкс (Спаркс)
 Брианн Дженьюари (Сан)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Брианна Стюарт (Шторм)
 Брайонна Джонс (Сан)
 Бриттни Грайнер (Меркури)
 Ариэль Аткинс (Мистикс)
 Жасмин Томас (Сан)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2021